Турнир BNP Paribas Masters 2015 года в мужском парном разряде проводится в 44-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Иван Додиг и Марсело Мело — победители турнира.

Чемпионы двух последних розыгрышей — Боб и Майк Брайаны не смогли защитить свой титул. В четвертьфинале они проиграли Вашеку Поспишилу и Джеку Соку.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
 ''' Иван Додиг /  Марсело Мело (Титул)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Отказ)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2015